FLF est un sigle qui peut faire référence à :
 Frégate La Fayette, un type de frégates légères furtives construites en France et en service dans la marine nationale française ;
 Front de libération des femmes du Québec, une association féministe et nationaliste du Québec ayant existé entre 1969 et 1971 ;
 Fédération luxembourgeoise de football, une association regroupant les clubs de football du Luxembourg et organisant les compétitions nationales et les matchs internationaux de la sélection du Luxembourg.
Francis Lefebvre Formation, organisme de formation professionnelle spécialisé dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de la fiscalité et du droit et appartenant au groupe Lefebvre Sarrut.